Tres pode referir-se a:

 Tres - município italiano
 Tres cubano - instrumento de cordas cubano 
 TrES ou Transatlantic Exoplanet Survey - programa astronômico para pesquisa de planetas extrasolares

Talvez está procurando por:
 Três - o número natural

Desambiguação